Иван Терентьевич Ткачёв (1922 — 1 декабря 2016) — советский военнослужащий, полковник. Участник Великой Отечественной войны, снайпер 21-ой гвардейской стрелковой дивизии 3-й ударной армии.

Биография 
Родился в селе Великочерневщина Сумской области. Украинец.

Призван в РККА Мироновским РВК Сумской области. В РККА с мая 1940 года.

Ушёл на фронт Великой Отечественной войны 19-летним юношей — сразу после окончания школы снайперов, в которую поступил ещё до начала войны. Ещё в школе получил значок «Ворошиловский стрелок».

Член ВКП(б).

На Калининском фронте с сентября 1943 года.

Приказом № №: 105 от: 12.08.1943 года по 64-му гв. сп 21-й гв. сд гвардии старший сержант И. Т. Ткачёв, снайпер 3-й стрелковой роты, награждён медалью «За боевые заслуги» за 52 лично уничтоженных из снайперской винтовки солдат и офицеров противника при атаке на высоту.

Приказом по 21-й стр. див. №: 322 от: 27.12.1943 года гвардии старший сержант И. Т. Ткачёв, снайпер 3-й стрелковой роты, награждён орденом Славы 3-й степени за 57 лично уничтоженных гитлеровцев, и проявленные при этом мужество и отвагу.

Приказом ВС 2 Прибалтийского фронта №: 6/н от: 09.01.1944 года гвардии старший сержант И. Т. Ткачёв, снайпер 2-й стрелковой роты, награждён медалью «За отвагу» за подавление 2-х пулеметных точек противника.

В качестве снайпера прослужил до 1944 года. День Победы встретил на боевом посту, но уже в качестве командира противотанкового орудия. Затем Ткачёва направили учиться в артиллерийское военное училище. После окончания училища он поступил в юридическую академию. Долгое время работал в военной прокуратуре государственным обвинителем, а затем более 15 лет преподавал в техникуме гуманитарные и правовые дисциплины. Некоторое время возглавлял межгарнизонные военные прокуратуры в Бресте и Витебске.

Полковник в отставке, пенсионер. Жил в Бресте.

Награды 
 Награждён орденами и медалями СССР, в числе которых орден Славы 3 степени.

Память 
 Школьники города Невель создали фотоальбомом о боевом пути И. Т. Ткачёва.

Примечания

Ссылки 
 Ткачёв Иван Терентьевич
 Война через оптический прицел: воспоминания снайпера
 Не убий. Воспоминания снайпера.
 Наш снайпер Иван Ткачев

Снайперы Великой Отечественной войны